Les tensions de 2022 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sont survenues en 2022 lorsque de fortes tensions ont éclaté entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, conduisant à plusieurs attaques présumées des forces congolaises et rwandaises sur le territoire de l'autre.

La crise est liée à une offensive des membres du Mouvement du 23 Mars (M23), que le Congo accuse le Rwanda de soutenir. Le Rwanda a également accusé la RDC de soutenir le groupe paramilitaire FDLR. Le Congo et le Rwanda nient soutenir respectivement les FDLR et le M23. 

Le soutien du Rwanda au M23 a été confirmé par un rapport de l'ONU.

Chronologie

Mai 
Les forces de la RDC ont déclaré avoir capturé deux soldats rwandais qui avaient été envoyés au Congo sous un déguisement. Tous deux ont été libérés le 11 juin.

Le 23 mai, les forces de la RDC auraient bombardé le district de Musanze, dans la province du Nord du Rwanda, blessant plusieurs personnes.

2 juin 
L'Angola a tenté de négocier une résolution entre les deux pays.

8 juin 
Alexander De Croo, le premier ministre belge, a comparé l'est de la RDC à l'Ukraine lors d'une visite à Kinshasa, faisant en outre des commentaires laissant entendre qu'il soutenait le Congo dans sa crise frontalière avec le Rwanda.

9 juin 
La République démocratique du Congo a déclaré avoir découvert que 500 soldats des forces spéciales rwandaises avaient été envoyés dans la région de Tshanzu au Nord-Kivu.

10 juin 
La RDC a accusé le Rwanda d'avoir tiré des roquettes sur une école du Nord-Kivu, tuant deux enfants et blessant gravement une autre personne d'âge indéterminé. Le Rwanda a également déclaré que le Congo avait tiré des roquettes sur l'ouest du Rwanda depuis la direction de Bunagana.

11 juin 
Les Nations unies ont appelé à un cessez-le-feu entre les deux pays.

12 juin 
Le Congo a allégué que le Rwanda avait l'intention d'occuper la ville de Bunagana.

13 juin 
Le 13 juin, les forces du M23 ont capturé la ville de Bunagana depuis la RDC, forçant environ 30 000 civils à fuir vers l'Ouganda. Cependant, la RDC a affirmé que les forces rwandaises aidaient à occuper la ville. Les rebelles ont affirmé que la prise de Bunagana n'était pas leur objectif mais ont décidé de le faire après des attaques répétées de l'armée congolaise. Ils ont également dit qu'ils étaient ouverts à des négociations directes avec le gouvernement.

Les violents combats ont également poussé environ 137 soldats congolais et 37 policiers à fuir en Ouganda, où ils se sont rendus aux forces ougandaises.

Deux sources de sécurité congolaises de haut niveau ont également affirmé que l'Ouganda aidait également le M23 dans son offensive.

Après l'appel de cessez-le-feu de l'ONU entre les deux pays, Kigali a accusé l'ONU de prendre parti pour Kinshasa alors les tensions vont croissant entre les deux pays.

15 juin 
Des milliers de manifestants ont organisé une manifestation contre les actions rwandaises à Goma. La manifestation s'est rapidement transformée en émeute anti-rwandaise alors qu'une foule en colère a pillé et attaqué des magasins appartenant à des rwandais, saisissant des véhicules pour vérifier si des rwandais étaient à l'intérieur. La police anti-émeute congolaise a tiré des gaz lacrymogènes sur les manifestants après que certains aient tenté d'entrer dans un poste de contrôle frontalier à la frontière rwandaise. Plusieurs rwandais de Goma ont répondu en fuyant le pays.

17 juin 
Quelques heures seulement après que les responsables congolais de la sécurité ont appelé la RDC à couper tous les liens avec le Rwanda, un soldat congolais est entré dans le district de Rubavu portant un AK-47 et a été abattu par un officier de la . Les forces rwandaises de défense ont déclaré que le soldat avait été tué après avoir commencé à tirer sur des civils et des forces de sécurité, et qu'il avait blessé deux officiers. Le Congo a fermé la frontière des deux pays en réponse à la mort de l'officier, ajoutant qu'il ouvrirait une enquête sur les événements.

Notes et références 

Mai 2022
Juin 2022
2022 en république démocratique du Congo
2022 au Rwanda
Bataille impliquant la république démocratique du Congo
Bataille impliquant le Rwanda